Pascarola è una frazione di  abitanti del comune di Caivano, nella città metropolitana di Napoli in Campania.

Geografia fisica 
Pascarola è una frazione del comune di Caivano. Confina con i comuni Marcianise e Orta di Atella, che fanno parte della provincia di Caserta.

Economia 
Pascarola ospita le più grandi industrie della città metropolitana.

Feste patronali 
Il Patrono della frazione di Pascarola è San Giorgio martire.

Note 

Frazioni di Caivano
Caivano